O arciprestado de Vagos é composto pelas paróquias de:

1. Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Calvão

2. Paróquia de São Salvador de Covão do Lobo

3. Paróquia de Nossa Senhora do Livramento de Fonte de Angeão

4. Paróquia de Nossa Senhora da Boa Hora da Gafanha da Boa-Hora

5. Paróquia de São Martinho de Ouca

6. Paróquia de Nossa Senhora da Luz de Ponte de Vagos

7. Paróquia de Santa Catarina

8. Paróquia de Santo André de Vagos

9. Paróquia de Santo António de Vagos

10. Paróquia de São Miguel de Soza

11. Paróquia de São Tiago de Vagos

Ligações externas

Página Oficial

Vagos